Riza peut faire référence à :

Religion 
 Riza, protection métallique destinée à couvrir ou protéger les icônes

Prénom 
Riza est un prénom perse notamment porté par :
 Riza 'Abbasi (1565-1635), peintre et calligraphe perse.

Patronyme 

 Shaha Riza, un ancien membre britannique de la Banque mondiale ;
 Seyid Riza, un important pir et chef tribal kurde zaza qui a dirigé la révolte de Dersim contre l'armée turque.